Julia Lamote, Belgisch syndicaliste
 Rénelle Lamote, Frans atlete
 Ricardo Lamote de Grignon y Ribas, Spaans componist en dirigent